Amagi peut désigner :
 Amagi, une ancienne ville japonaise dans la préfecture de Fukuoka ;
 Amagi, une ville japonaise dans la préfecture de Kagoshima ;
 le mont Amagi dans la préfecture de Shizuoka, au Japon ;
 l', une corvette de la Marine impériale japonaise ;
 la classe Amagi, une classe de quatre croiseurs de bataille de la Marine impériale japonaise ;
 l'Amagi, un porte-avions de la Marine impériale japonaise.

Voir aussi 
 Ama-gi, un ancien mot sumérien